Miejscowości w Portoryko:
 Coamo – miejscowość w gminie Coamo
Gminy w Portoryko:
 gmina Coamo (ang. Coamo Municipio) w Portoryko